William Petty (1587-1639), érudit, aventurier et amateur d'art anglais au service du Comte d'Arundel ;
 William Petty (1623-1687), économiste anglais, fondateur de la Royal Society ;
 William Petty FitzMaurice (1737-1805),  de Lansdowne, homme politique anglais ;